Vodouš je český rodový název pro několik druhů slukovitých ptáků:

 Tringa
 Tringa brevipes (Vieillot, 1816) – vodouš říční
 Tringa erythropus (Pallas, 1764) – vodouš tmavý
 Tringa flavipes (J. F. Gmelin, 1789) – vodouš žlutonohý
 Tringa glareola Linnaeus, 1758 – vodouš bahenní
 Tringa guttifer (Nordmann, 1835) – vodouš ochotský
 Tringa incana (Gmelin, 1789) – vodouš aljašský
 Tringa melanoleuca (J. F. Gmelin, 1789) – vodouš velký
 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – vodouš šedý
 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 – vodouš kropenatý
 Tringa semipalmata (Gmelin, 1789) – vodouš břehoušovitý
 Tringa solitaria A. Wilson, 1813 – vodouš samotářský
 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) – vodouš štíhlý
 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) – vodouš rudonohý 

 Xenus – monotypický rod
 Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) – vodouš malý

Externí odkazy